Paulus Joseph Gabriël (1784-1833) - Nederlandse schilder en beeldhouwer (vader van Paul Joseph Constantin)
 Paul Joseph Constantin Gabriël (1828-1903) - Nederlandse kunstschilder